

Patronyme
Bill Redpath est le président du Parti libertarien des États-Unis.
Bryan Redpath (Galashiels, -) est un joueur de rugby à XV écossais.
John Redpath (1796 - 1869) est un homme d'affaires et un philanthrope canadien.
Peter Redpath (Montréal, 1821–1894) était un philanthrope et homme d'affaires canadien.
Willie Redpath (1922-1989), footballeur écossais.

Musée
Le musée Redpath est un musée sur le campus du centre-ville de l'Université McGill.

Raffinerie
Sucrerie Redpath